Татиу () — остров в Нормандии площадью 0.29 км². Расположен в порту  (департамент Манш).

Описание 
Площадь острова 0,29 км² и он является приливным.

На острове находятся:
 форт Вобан, построенный в 1694 году после сражения при Барфлёре. С 2008 года группа укреплений, в которую входит форт, была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;
 бывший лазарет, построенный в 1720 году, чтобы предотвратить распространение чумы, в котором сейчас находится морской музей и ботанический сад;
 птичий заповедник;
 таможенный дом 1805 года.

Примечания

Ссылки 
 

Приливные острова Франции
География Нормандии